Anatoli Bondartchouk, né en 1940, athlète soviétique de nationalité ukrainienne, spécialiste du lancer du marteau.
Elena Bondartchouk (1962-2009), actrice de théâtre et de cinéma soviétique et russe.
Serge Bondartchouk, 1920 - 1994, cinéaste et comédien soviétique et russe, d'origine bulgare et ukrainienne.
Natalia Bondartchouk, actrice et réalisatrice russe née en 1950, fille de Serge Bondartchouk.
Fiodor Bondartchouk, né en 1967, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de films russe, fils de Serge Bondartchouk.

Patronyme russe
Patronyme ukrainien